Llombarda o bombarda (arma), peça d'artilleria primitiva precursora del canó 
 Llombarda, cosa relativa a la Llombardia, regió italiana
 Arcuació llombarda o faixa llombarda, reforç vertical del mur, de poc gruix i sense base, normalment sense capitell, sovint connectats per petits arcs cecs característic de l'art romànic 
 Arquitectura llombarda o romànic llombard, estil arquitectònic dominant a Catalunya durant el període romànic del 
 Llengua llombarda o llombard, llengua romànica parlada principalment a la major part de Llombardia i àrees veïnes del nord d'Itàlia 
 Col llombarda, planta conreada